Ламмертинк () — Фамилия. Известные носители:
 Ламмертинк, Мауритц (род.1990) — голландский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Ламмертинк, Стевен (род.1993) — голландский профессиональный шоссейный велогонщик, брат предыдущего.